Libertas (Latijn voor "vrijheid") kan verwijzen naar:
Libertas (god), de Romeinse goddelijke verpersoonlijking van vrijheid
Libertas (politieke partij)
Libertas (Dubrovnik)
Libertas (wielerploeg)